Кленак може бити:

 Кленак (Рума), насељено место у општини Рума
 Кленак (Никшић), насељено место у општини Никшић
 Кленак (Београд), насеље у Београду код Великог и Малог Мокрог Луга